Колонија Доктор Густаво Баз има више значења:

 Колонија Доктор Густаво Баз (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Доктор Густаво Баз (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику